Jméno Amalthea (polatinštělá verze) nebo (řecká verze) Amaltheia má několik významů:

 V řecké (či římské) mytologii byla Amaltheia nymfa, která kojila boha Dia kozím mlékem, podle jiných verzí se tak jmenovala tato koza sama.
 po této nymfě byl nazván měsíc Jupiteru Amalthea
 a rovněž planetka 113 Amalthea objevená 12. března roku 1871 Karlem Theodorem Robertem Lutherem
 Amalthea bylo jméno lodi s britskými stávkokazy, na niž byl v noci z 11. července na 12. července 1908 spáchán radikály švédského dělnického hnutí bombový útok. (viz Anton Nilson).
 Lady Amalthea je postava z novely (fantasy) Poslední jednorožec (The Last Unicorn) spisovatele Peter Soyer Beaglea. Existuje rovněž jako animovaný film.